Galeazzo Frudua este un lutier italian, constructor de chitare solo și bas, realizator de amplificatoare de concert, expert Beatles și profesor de construcții de chitare.

Ani timpurii 

Muzician la începutul carierei sale, Frudua a apărut în mai multe emisiuni în diferite programe pe unele canale majore italiene. Apoi a urmat Școala internațională de lutieri din Cremona, cunoscută în Italia, mai ales, sub acronomiul IPIALL.

În anii 1980, a început să lucreze ca lutier, construind chitare electice și semi-acustice.  Apoi, în septembrie 1988, a fondat propriul său atelier, în Imola, "Frudua Guitar Works."  Pornind inițial cu repararea de chitare, Frugua s-a specializat ulterior în construirea de chitare unicate și de serie mică.

Întreprinzător 

În primii zece ani de la fondarea companiei sale, instrumentele produse de Frudua au devenit foarte cunoscute și admirate în Italia, întrucât au fost folosite la acompanierea multor muzicieni de valoare italieni.  Printre ei se numără și Eros Ramazzotti, Orchestra Ennio Morricone, Laura Pausini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Zucchero, Nek și mulți alții.

Referințe

Legături externe 

  The Frudua Products Portal
 Frudua Custom Guitars
 The Valve Boutique Tube Amps 

Italieni în viață
Lutieri
Muzicieni italieni